Thomas Mann puede referirse a:
 Thomas Mann (1875-1955), escritor alemán, Premio Nobel de Literatura en 1929.
 Thomas E. Mann (1944), escritor y politicólogo estadounidense.
 Thomas Mann (1991), actor estadounidense.
 Tom Mann (1856-1941), sindicalista y político británico.
 Thomas Mann Baynes (1794–1876), artista y litógrafo inglés.
 Thomas C. Mann  (1912-1999), diplomático estadounidense.

 Michael Thomas Mann (1919-1977) músico y profesor de literatura alemán.